Met zeearend zonder verdere toevoegingen wordt meestal de in Europa voorkomende vogelsoort Haliaeetus albicilla bedoeld, die ook wel als Europese zeearend wordt aangeduid.

Verder kan zeearend verwijzen naar:
 Andere vogels uit het geslacht van de zeearenden
 Afrikaanse zeearend (Haliaeetus vocifer)
 Amerikaanse zeearend of Witkopzeearend (Haliaeetus leucocephalus)
 Madagaskarzeearend (Haliaeetus vociferoides)
 Sanfords zeearend (Haliaeetus sanfordi)
 Stellers zeearend (Haliaeetus pelagicus)
 Witbandzeearend (Haliaeetus leucoryphus)
 Witbuikzeearend (Haliaeetus leucogaster)
 Literatuur met zeearend in de titel
 De Zeearend, een roman van James Aldridge
 Schepen met de naam Zeearend
 Zeearend (schip uit 1914), een in 1962 tot opleidingsschip omgebouwde vleetlogger van de Scheveningse en Katwijkse visserijscholen
 Zeearend (schip uit 2002), een patrouillevaartuig van de Nederlandse kustwacht